

Geografia
 Isola di Montecristo  – isola nell'arcipelago toscano
 Montecristo  – monte del massiccio del Gran Sasso
 Montecristo  – comune del dipartimento di Bolívar, Colombia
 Monte Cristo  – municipalità della Provincia di Córdoba, Argentina (dipartimento di Río Primero)
 Monte Cristo Peak  – monte dello Stato di Washington, USA

Cinema
 Monte Cristo – cortometraggio del 1911 il cui regista non è noto, prodotto dalla Powers Picture Plays
 Monte Cristo – cortometraggio del 1912 diretto da Colin Campbell, prodotto dalla Selig Polyscope Company
 Monte Cristo – film del 1922 diretto da Emmett J. Flynn
 Montecristo – film del 2002 diretto da Kevin Reynolds

Altro
 Monte Cristo – azienda di videogiochi
 Montecristo – marca di sigari cubani
 Montecristo – album di Roberto Vecchioni
 Monte Cristo sandwich – panino statunitense

Pagine correlate
 Il conte di Montecristo